Poincaré ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Poincaré (1854–1912), französischer Mathematiker
 Lucien Poincaré (1862–1920), französischer Physiker
 Raymond Poincaré (1860–1934), französischer Politiker

Poincaré steht für:
 (2021) Poincaré, Asteroid des Hauptgürtels
 Poincaré (Mondkrater), ein Mondkrater

Siehe auch:
 Pontcarré